William Ragsdale (El Dorado, Arkansas, EUA, 19 de janeiro de 1961) é um ator estadunidense. Ragsdale ficou conhecido pelos filmes das séries Fright Night (br: A Hora do Espanto) e Manequim II - A Magia do Amor.

Filmografia 

Fora de Controle (2008)
Uma Chance Para Viver (2008)
Colheita do Mal (2007}
O Último Golpe (2006)
Vovó... Zona 2 (2006)
Matador de Aluguel 2 (2006)
Romy e Michele - Como Tudo Começou (2005)
O Negócio é Fofoca (2005)
Manequim II - A Magia do Amor (1991)
O Nosso Amigo Frankenstein (1991)
A Hora do Espanto 2 (1988)
A Hora do Espanto (1985)

Ligações externas 

  William Ragsdale no IMDB 
 Fansite de William Ragsdale 

Ragsdale, William